Landsstyret Kim Kielsen I var Grønlands Landsstyre fra den 10. december 2014 til 15. maj 2018 efter Siumuts sejr ved landstingsvalget 2014 den 28. november. Den 4. december offentliggjorde landsstyreformand Kim Kielsen en koalition, bestående af Siumut, Demokraatit og Atassut. Det nye landsstyre blev offentliggjort den 10. december 2014.

Landsstyremedlemmer

Kilder 

Grønlands regeringer
Begivenheder i 2014